Wellenläufer bezeichnet:
 die Vogelgattung der Wellenläufer (Gattung) (Hydrobates)
 eine Vogelart aus der gleichnamigen Gattung, siehe Wellenläufer (Art) (Hydrobates leucorhoa)
 eine Trilogie des deutschen Autors Kai Meyer, siehe Wellenläufer-Trilogie